Preša, plaats in Slovenië
 Presa (Piedimonte Etneo), Italië

Zie ook 

 La Presa